Абарин — фамилия.

По некоторым версиям, фамилия Абаринов происходит от этнонима. Абарами, а также аварами, хавурами, абазами раньше называли представителей хазарского и булгарского родов в сирийских и других источниках. Таким образом, эта фамилия содержит указание на этническую принадлежность предка.

Не исключено, что фамилия происходит от древнееврейского слова «абара», что в переводе означает «я создаю», в таком случае, прозвищем Абара нарекали трудолюбивого, целеустремлённого человека. Однако, не исключено, что такое прозвище относится к так называемым «профессиональным» именованиям, указывающим на род деятельности человека. Вероятно, основатель рода Абариновых занимался производством чего-либо. Женская форма фамилии — Абаринова.

Абарин 
 Абарин, Борис Константинович (1918-?) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 Абарин, Пётр Иванович (род. 1959) — советский и российский художник, скульптор, геральдист и дизайнер.

Абаринов 
 Абаринов, Андрей Андреевич (1913–1992) — советский инженер-строитель, профессор, заслуженный строитель РСФСР.
 Абаринов, Владимир — российско-американский журналист. Закончил Московский государственный историко-архивный институт (ныне — РГГУ). Сотрудничает с российскими СМИ оппозиционной направленности — Грани.ру, «Совершенно секретно» и «Радио Свобода». Автор книги «Катынский лабиринт» (1991).
 Абаринов Евгений Михайлович (род. 1978) — российский адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, член общественного Совета Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, награждён дипломами Уполномоченного за преданность делу защиты прав предпринимателей, грамотами Адвокатской палаты Москвы, Федеральной палаты адвокатов.

Абаринова 
 Абаринова, Антонина Ивановна (1842—1901) — российская оперная певица (контральто, впоследствии меццо-сопрано) и драматическая актриса.

Примечания